Film en televisie
 Danger (televisieserie), een Amerikaanse televisieserie uit de jaren 1950
 Danger (2005), een Indiase film uit 2005
 Danger 5, een Australische actie-komedieserie
 Henry Danger, een Amerikaanse televisieserie voor de jeugd

Geografie
 Danger (Oost-Lombok), een plaats in het bestuurlijke gebied Oost-Lombok in de provincie West-Nusa Tenggara, Indonesië

Muziek
 Danger (album van The Star Sisters), een muziekalbum van The Star Sisters (Stars on 45) uit 1985
 Danger (P-Square), een muziekalbum van P-Square uit 2011
 Danger (Supreme Majesty), een muziekalbum van Supreme Majesty uit 2003
 Danger (single van The Star Sisters), een single van The Star Sisters (Stars on 45) uit 1985
 Danger (single van Mystikal feat. Nivea), een single van Mystikal feat. Nivea uit 2000

Personen
 Danger (musicus) (1984), Frans componist en uitvoerder van elektronische muziek
 Abella Danger (1995), Amerikaans pornoactrice